

Hydronyme 

 Lac Talbot, lac dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 51' 24"  71° 15' 05" Ouest ;
 Lac Talbot, lac dans Rivière-à-Pierre (municipalité)	Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 05' 21"  72° 11' 42" Ouest ;
 Lac Talbot, lac dans Mulgrave-et-Derry (municipalité), Papineau (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 51' 22"  75° 21' 53" Ouest ;
 Lac Talbot, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 37' 31"  70° 37' 53" Ouest ;
 Lac Talbot, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 11' 17"  70° 48' 51" Ouest ;
 Lac Talbot, lac dans Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 19' 55"  69° 36' 55" Ouest ;
 Lac Talbot, lac dans Petit-Mécatina (territoire non organisé), MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 05' 15"  59° 37' 43" Ouest ;
 Lac Talbot, lac artificiel dans Saint-Ulric (municipalité), MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 43' 35"  67° 43' 25" Ouest.